Ариа може бити:

 Ариа (певачица), бугарска певачица
 , подрод биљака